|-
| 81901 - || || 11 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81902 - || || 25 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81903 - || || 24 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81904 - || || 24 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81905 - || || 3 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81906 - || || 4 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81907 - || || 5 de juliol, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 81908 - || || 6 de juliol, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 81909 - || || 8 de juliol, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81910 - || || 5 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81911 - || || 6 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81912 - || || 6 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81913 - || || 10 de juliol, 2000 || Valinhos || P. R. Holvorcem
|-
| 81914 - || || 12 de juliol, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 81915 Hartwick || || 15 de juliol, 2000 || Dominion || D. D. Balam
|-
| 81916 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81917 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81918 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81919 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81920 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81921 - || || 7 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81922 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81923 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81924 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81925 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81926 - || || 3 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81927 - || || 3 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81928 - || || 2 de juliol, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81929 - || 2000 OE || 22 de juliol, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 81930 - || || 24 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81931 - || || 28 de juliol, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 81932 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81933 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81934 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81935 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81936 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81937 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81938 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81939 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81940 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81941 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81942 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81943 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81944 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81945 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81946 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81947 - || || 31 de juliol, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 81948 - || || 31 de juliol, 2000 || Cerro Tololo | M. W. Buie
|-
| 81949 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81950 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81951 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81952 - || || 1 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81953 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81954 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81955 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81956 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81957 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81958 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81959 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81960 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81961 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81962 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81963 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81964 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81965 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81966 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81967 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81968 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81969 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81970 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81971 Turonclavere || || 22 d'agost, 2000 || Saint-Véran || J. Montanne, L. Šarounová
|-
| 81972 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81973 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81974 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81975 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81976 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81977 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81978 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81979 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81980 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81981 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81982 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81983 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81984 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81985 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81986 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81987 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81988 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81989 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81990 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81991 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81992 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81993 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81994 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81995 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81996 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81997 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81998 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81999 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 82000 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
1